Ciano – colore blu primario
Cyan Racing – scuderia automobilistica svedese, precedentemente nota come Polestar Racing
Cyan Three – gruppo musicale inglese